En Pologne, Jadwiżyn désigne :

Jadwiżyn (Drawsko)
Jadwiżyn (Koszalin)
Jadwiżyn (Szczecinek)
Jadwiżyn (Wałcz)